Санта Амелија има више значења:

 Санта Амелија (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Амелија (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Амелија (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику